Karzniczka, Karżniczka – osada
 Karżniczka – strumień